John Murray (1741–1815) az Egyesült Államok univerzális felekezetének alapítója
 John Murray (1745–1793) angol könyvkiadó
 John Murray (1778–1843) angol könyvkiadó
 John Murray (1808–1892) angol könyvkiadó
 John Murray (1841–1914) skót-kanadai tengerbiológus, oceánográfus
 John Murray (1924–2017) angol jégkorongozó, olimpikon
 John Murray (1958) amerikai színész